Az 1961-es férfi kosárlabda-Európa-bajnokságra Jugoszláviában került sor 1961. április 29. és május 8. között. A tornán 19 csapat vett részt. Az Eb-t a címvédő Szovjetunió nyerte. A magyar válogatott a hatodik helyen végzett.

Lebonyolítás 
A 19 csapat egy darab négyes, és öt darab hármas csoportot alkotott. A csoportokban körmérkőzések döntötték el a végeredményt. Az első két helyezett jutott a középdöntőbe, a harmadik helyezettek a 13–19. helyért játszhattak.

A középdöntőben és a 13–19. helyekért zajló küzdelmekben a csapatok két-két csoportot alkottak. Újabb körmérkőzésekre került sor, a csapatok az egymás elleni eredményeiket magukkal hozták a csoportkörből. A csoportokból az első két helyezett jutott az elődöntőbe, a harmadik és negyedikek az 5–8., az ötödik és hatodik helyezettek a 9–12. helyért játszhattak.

Csoportkör

A csoport

B csoport

C csoport

D csoport

E csoport

F csoport

A 13–19. helyért

A csoport

B csoport

Középdöntő

A csoport

B csoport

Helyosztók

A 17–19. helyért

A 13–16. helyért

A 9–12. helyért

Az 5–8. helyért

Elődöntők

A 17. helyért

A 15. helyért

A 13. helyért

A 11. helyért

A 9. helyért

A 7. helyért

Az 5. helyért

A 3. helyért

Döntő

Végeredmény

Források 
 
 
 
 

1961
Európa-bajnokság